Ато:

 Ато (Атто, Гаттон; ) — епископ Вика (957—971/972) и архиепископ Таррагоны (в 971 или 971—972), один из учителей Герберта Орийякского, будущего папы римского Сильвестра II.
 Ато — город и муниципалитет в Колумбии.
  — посёлок в Японии, в северо-восточной части префектуры Ямагути.

См. также 
 АТО (значения)
 ЗАТО